SETI () — проект пошуку позаземних цивілізацій;

Також може означати:

Астрономія 
S.E.T.I. — альбом норвезької блек-метал групи The Kovenant виданий у 2003 році;
SETI@home — некомерційний проект, який використовує вільні ресурси на комп'ютерах добровольців для пошуку позаземних цивілізацій.

Єгиптологія